Cocu puede referirse a:

 al entrenador de fútbol neerlandés Phillip Cocu; o
 el nombre común de la planta Andira inermis.